Az Aljechin-védelem 1. e4 Hf6 lépéspárral kezdődő sakkmegnyitás.

Nevét Alekszandr Aljechin orosz születésű francia nagymesterről kapta, aki az 1921-ben tartott budapesti sakktornán két játszmában is alkalmazta ezt a megnyitást: először Steiner Endre ellen győzött vele, majd Friedrich Sämisch ellen ért el döntetlent.

Másik korai alkalmazója Ernst Grünfeld volt.

Jelenleg nem sokan játsszák, de azért előfordul, alkalmazta például Vaszilij Ivancsuk, és népszerűsítéséért sokat tett Lev Alburt nagymester.

A hipermodern megnyitásokhoz sorolják, mert sötét kiprovokálja, hogy világos támadást indítson a sötét huszár ellen, gyalogjaival elfoglalva a centrumot. Sötét arra alapítja stratégiáját, hogy a világos centrumgyalogok tömege (gyakran c4, d4, e5, f4) gyengének bizonyul és szétverhető.

Az Aljechin-védelemnek öt fő változatát tartják számon: a négygyalogos támadást, a csereváltozatot, a modern változatot, a kétgyalogos támadást és a kéthuszáros változatot.

A Sakkmegnyitások Enciklopédiája a B02 és B05 közti kódokon tartja nyilván az Aljechin-védelmet (ld. Sakkmegnyitások listája).

Fő változatai

További információk
 Lejátszható Aljechin-védelem játszmák az euchess.hu-n
 Lékó-Ivancsuk 1:0, 2007. január
Angol nyelven:
 Alekhine Game of the Week

Sakkmegnyitások